Toponímia:
 Villar y Velasco, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Torrejón de Velasco, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid
 Biografies:
 Jeroni Velasco i Corzo (Sabadell, 1971), instrumentista de clarinet, saxo, tible i compositor de sardanes i música per a banda
 Jesús Velasco Muñoz (Madrid, 1972), futbolista espanyol que juga de defensa 
 José María Velasco Ibarra (Quito, 1893 – 1979), polític equatorià, cinc vegades president
 Juan Velasco Damas (Sevilla, 1976), futbolista andalús que juga de lateral dret
 Isabel de Velasco (? - Madrid, 1659), cortesana de la cort castellana immortalitzada per Velázquez en la pintura Las Meninas
 Luis de Velasco (Carrión de los Condes, 1539 - Sevilla, 1617), marquès de Salinas, virrei de Nueva Espanya i del Perú
 Unai Velasco